Hensche ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Hensche (* 1938), deutscher Gewerkschaftsführer
 Henry Hensche (1899–1992), US-amerikanischer Maler